Ле-Сапе-ан-Шартрез Ле-Саппе́-ан-Шартре́з (фр. Le Sappey-en-Chartreuse) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Ле-Сапе Ле-Саппе́ (фр. Le Sappey) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя.
 Сапе () — один з 18 районів округу Біма провінції Західна Південно-Східна Нуса у складі Індонезії.